Aceasta este o listă a jucătorilor ce participă la Campionatul European de Fotbal sub 19 2011 din România. Numai jucătorii ce s-au născut după sau pe 1 decembrie 1992 pot participa.

Fiecare echipă a predat o listă cu 18 jucători, doi dintre aceștia trebuie să fie portari. 

Vîrsta, selecțiile și golurile sunt cele de la startul turneului, 20 iulie 2011.

Grupa A

Antrenor principal: Jaroslav Hřebík

Antrenor principal: Leonidas Vokolos

Antrenor principal: Paul Doolin



Grupa B

Antrenor principal: Marc Van Geersom

Antrenor principal: Dejan Govedarica

Antrenor principal: Ginés Meléndez

Antrenor principal: Kemal Özdeș

Referințe

Legături externe
Official website

Loturi 2011